Ђуричић може бити:

 Ђуричић (презиме)

или:
 Ђуричић (Воћин), насељено мјесто у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска